Овај чланак садржи податке о босанскохерцеговачким кошаркашима који су се у неком тренутку своје каријере опробали у НБА.

Списак играча 
Стање на дан 11. март 2023.

Тренутни статус играча:

 Списак по клубовима Стање на дан 11. март 2023.

Успеси 
 Идеални тим новајлија НБА лиге:
 Друга постава:
 Јусуф Нуркић (Денвер нагетси, сез. 2013/14)

Списак драфтованих играча који нису играли у НБА лиги

Извори

Спољашње везе 

 www.basketball-reference.com

НБА играчи